Леди Бёрд (от  — ; название божей коровки в англоязычных странах) — многозначный термин.

 Джонсон, Леди Бёрд (1912—2007) — первая леди Соединённых Штатов во время правления её мужа, президента Линдона Джонсона (1963—1969), предприниматель и общественный деятель.
 «Леди Бёрд» — американский художественный фильм 2017 года.